Ronda – servizio di guardia e di ispezione
 Ronda – nome proprio di persona
 La Ronda – rivista letteraria romana
 Ronda – automobile prodotta dalla SEAT
 Ronda – gioco di carte
 Ronda – marca di movimenti per orologi

Geografia 
 Ronda – comune spagnolo
 Ronda – comune statunitense in Carolina del Nord
 Ronda – municipalità delle Filippine
 Ronda Alta – comune del Rio Grande do Sul in Brasile
 Cima Ronda – montagna della provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Persone 
 Daniele Ronda – cantante e compositore italiano
 Joffre Lleal Ronda – cestista spagnolo
 Michael Ronda –  attore e cantante messicano
 Omar Ronda – artista, pittore, scultore, collezionista d'arte ed editore italiano